Haus Bahlsen ist – neben der Bezeichnung für das Unternehmen Bahlsen – der Name von zwei nacheinander im Auftrag der Familie Bahlsen errichteten Gebäuden in Hannover und unter anderem die Geburtsstätte des Philosophen Theodor Lessing. Standort der heutigen Immobilie an der Ecke zur Großen Packhofstraße ist die Georgstraße 29 im Stadtteil Mitte.

Geschichte und Beschreibung

Lessings Geburtshaus 

Nachdem die Familie Bahlsen bereits seit 1829 in der Schmiedestraße ein Gebäude erworben hatte – zwei Häuser vom historischen Leibnizhaus entfernt – ließ sich Karl Bahlsen, im selben Jahr auch Carl Bahlsen genannt, an Stelle des zuvor abgebrochenen Packhofes und unter der damaligen Adresse Georgstraße 30 ein neues Gebäude errichten: Nach Plänen des Architekten Heinrich Köhler entstand hier noch zur Zeit des Königreichs Hannover im Jahr 1863 das erste im Stil der Neorenaissance in Hannover errichtete Gebäude ein von mehreren Mietparteien genutztes Haus, zu dessen ersten Mietern der Baurat Heinrich Köhler zählte und der Tuchhändler August Bahlsen. Am 8. Februar 1872 wurde im Haus Georgstraße 30 an der Ecke zur Andreaestraße – als Hausgeburt – Theodor Lessing geboren, der hier seine Jugendjahre erlebte.

Zur Zeit der Weimarer Republik und noch in den 1920er Jahren konnte der Hoffotograf Edmund Lill im Erdgeschoss des Gebäudes zum 1. September 1927 eine Zweigstelle seines Fotohauses als ein vom Bauhausstil beeinflusstes Spezialgeschäft für Fotoapparate und Zubehör einrichten, dessen Schaufenster zur Andreaestraße ausgerichtet waren.

Während des Zweiten Weltkrieges legten die Luftangriffe auf Hannover das Haus an der Georgstraße in Trümmer.

Das heutige Gebäude Georgstraße 29 

In der Nachkriegszeit ließen die Eigentümer nach Plänen des Architekten Karl Siebrecht in den Jahren von 1950 bis 1951 einen sechs Geschosse hohen neuen Bau unter der Adresse Georgstraße 29 Ecke Große Packhofstraße errichten. Das sowohl moderne wie auch historisierende Bauwerk mit Anklängen an die norddeutsche Renaissance und der Hamburger Kontorhaus-Architektur betont in der Fassade seine horizontale Gliederung.

Den plastischen Bauschmuck lieferte der Bildhauer Kurt Lehmann mit verschiedenen Giebelfiguren, während der abstrakt-stilisierende Schmuck der Fensterrahmungen nach Entwürfen von Ludwig Vierthaler entstanden.

Weblinks

Einzelnachweise 

Erbaut in den 1860er Jahren
Abgegangenes Bauwerk in Hannover
Erbaut in den 1950er Jahren
Mitte (Hannover)
Bahlsen (Familie)